Velika nagrada Nemčije 1971 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 1. avgusta 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 12
| 1:29:16,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 3
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 12
| + 30,1 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 6
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 12
| + 37,1 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 5
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 12
| + 2:05,0
| 11
| 3
|-
! 5
| 15
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 12
| + 2:29,1
| 3
| 2
|-
! 6
| 25
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 12
| + 2:58,6
| 9
| 1
|-
! 7
| 7
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 12
| + 3:19,0
| 15
|  
|-
! 8
| 9
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 12
| + 6:31,7
| 17
|  
|-
! 9
| 24
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 12
| + 6:37,0
| 13
|  
|-
! 10
| 12
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 11
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 11
| 22
|  Vic Elford
| BRM
| 11
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 12
| 17
|  Nanni Galli
| March-Alfa Romeo
| 10
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 8
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 8
| Puščanje olja
| 8
|  
|-
! DSQ
| 21
|  Jo Siffert
| BRM
| 6
| Diskvalifikacija
| 3
|  
|-
! Ods
| 10
|  Chris Amon
| Matra
| 6
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 14
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 5
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 18
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 3
| Puščanje goriva
| 6
|  
|-
! DSQ
| 28
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 3
| Diskvalifikacija
| 22
|  
|-
! Ods
| 23
|  Howden Ganley
| BRM
| 2
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Andrea de Adamich
| March-Alfa Romeo
| 2
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 2
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Jo Bonnier
| McLaren-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 

 Najhitrejši krog: Francois Cevert - 7:20.1

Formula 1 sezona 1971
1971